Прісціла Пералес — мексиканська актриса, модель і королева краси.
 Хосе Луїс Пералес — іспанський співак, композитор.
  — .
Іспанські прізвища